Руслан Маратович Абжанов (; ) — казахстанский футболист, вратарь.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2007 году в составе клуба «Аксу» Степногорск. С 2011 года начал играть за основной состав клуба «Окжетпес».

Достижения 
 «Окжетпес»
 Победитель первой лиги (2): 2014, 2018

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Аксу» Степногорск
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Окжетпес-М»